Il termine (in lingua portoghese) mineiro (in italiano minatore) può essere riferito a:

 persona proveniente dallo Stato brasiliano del Minas Gerais;
 più in generale, cose facenti riferimento a detto Stato (esempio, il campionato di calcio mineiro)
Carlos Luciano da Silva, calciatore brasiliano noto come Mineiro.
 Il dialetto parlato in Minas Gerais.